Lo Schwarzwald-Stadion è uno Stadio situato a Friburgo in Brisgovia, in Germania. Lo stadio, inaugurato nel 1954, ha ospitato le partite casalinghe dello Sport-Club Freiburg fino al 2021. Ha una capienza di  persone, con  posti a sedere e  in piedi.

Dal 2021 viene utilizzato dal  e dal , formazione femminile.

È stato costruito dopo la seconda guerra mondiale perché il Friburgo non aveva un campo proprio dove disputare le partite casalinghe; nella sua storia è stato conosciuto a lungo come Dreisamstadion in virtù della vicinanza col fiume Dreisam, ma anche come Badenova-Stadion (2004-2011) e  Mage Solar Stadion (2012-2014) oltre che Stadion an der Schwarzwaldstraße per un breve periodo (2014).

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 

Stadi di calcio della Germania
S.C. Freiburg
Architetture di Friburgo in Brisgovia